Mužská dvouhra Swedish Open 2016 probíhala v polovině července 2016. Do singlové soutěže båstadského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Benoît Paire, který zvolil start na paralelně probíhajícím German Openu v Hamburku.

Vítězem dvouhry se stal třetí nasazený Španěl Albert Ramos-Viñolas, jenž ve finále za 86 minut zdolal krajana a turnajovou pětku Fernanda Verdasca po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak 28letý šampion připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo první titul na okruhu ATP Tour. Bodový zisk jej v pondělním vydání žebříčku ATP z 18. července 2016 katapultoval na dosavadní kariérní maximum, když mu patřila 31. příčka.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swedish Open 2016